Radiación puede referirse a:

 En Física, la radiación es un modo de propagación de la energía a través del vacío.
 En sentido estricto refiere a la radiación electromagnética; 
 también se utiliza la expresión radiación corpuscular para referirse al movimiento de partículas a gran velocidad en el medio, con apreciable transporte de energía.
 Específicamente también puede referirse a:
 Radiación nuclear;
 Radiación ionizante;
 Radiación cósmica;
 Radiación solar.

 En Anatomía se utiliza el término radiación para hacer referencia a una estructura que diverge desde un centro común:
 radiación acústica.
 radiación del cuerpo calloso.
 radiación estríotalámica.
 radiación óptica.
 radiación piramidal.
 radiación talámica.
 radiación tegmentaria.

 En Biología, radiación adaptativa.